Jörgen Smit
 Arvid Smit
 Leo Smit
 Mabel Wisse Smit
 Kodi Smit-McPhee
 Leo Smit, compositor americano
 Arie Jan Haagen-Smit
 Sianoa Smit-McPhee

Sobrenomes da língua norueguesa
Sobrenomes derivados de profissões